Jezuïetenkerk (Brussel)
Jezuïetenkerk (Heidelberg)
Jezuïetenkerk (Innsbruck)
Jezuïetenkerk (Kassel)
Jezuïetenkerk (Koblenz)
Jezuïetenkerk (Lier)
Jezuïetenkerk (Mannheim)
Jezuïetenkerk (Trier)
Jezuïetenkerk (Warschau)
Jezuïetenkerk (Wenen)